Николай Николаевич Тимофеев: Тимофеев, Николай Николаевич (1889—1969) — советский учёный-растениевод, биолог и селекционер.
 Тимофеев, Николай Николаевич (1898—1978) — советский психиатр.